Pi Boötis pode se referir a:
Pi1 Boötis
Pi2 Boötis